Distrikt Lampa bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Lampa (Lampa), Distrikt in der Provinz Lampa (Region Puno)
 Distrikt Lampa (Páucar del Sara Sara), Distrikt in der Provinz Páucar del Sara Sara (Region Ayacucho)